Belgian Ladies Open 1988 – tenisowy turniej WTA z cyklu Belgian Open rozgrywany w dniach 11–17 lipca 1988 roku w Brukseli na kortach ziemnych o puli nagród 75 000 dolarów amerykańskich.

Była to druga edycja turnieju. Obrończyni tytułu Kathleen Horvath odpadła już w pierwszej rundzie. W finale, rozstawiona z numerem czwartym niespełna siedemnastoletnia Hiszpanka Arantxa Sánchez Vicario wygrała swój pierwszy tytuł WTA w karierze, pokonując notowaną wówczas na dwudziestym miejscu w rankingu WTA Włoszkę Raffaellę Reggi.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Bibliografia 
 Drabinka singla i debla

1988 w tenisie ziemnym
1988
1988 w Belgii